Международный конгресс математиков (, ICM) — крупнейшая конференция, посвящённая математике; проводится раз в 4 года под эгидой Международного математического союза. Первый конгресс прошёл в Цюрихе в 1897 году. Доклады на конгрессе делятся на пленарные (Plenary Lectures) и секционные (Invited Lectures).

Материалы конгресса впоследствии публикуются в Proceedings of the International Congress of Mathematicians. В 2010 году все тома Proceedings были оцифрованы, ссылки на статьи из них представлены в данном списке. Также, начиная с конгресса 1998 года, представлены ссылки на имеющиеся видеозаписи докладов.

1897, Цюрих

1900, Париж

1904, Гейдельберг

1908, Рим

1912, Кембридж

1920, Страсбург

1924, Торонто

1928, Болонья

1932, Цюрих

1936, Осло

1950, Кембридж

1954, Амстердам

1958, Эдинбург

1962, Стокгольм

1966, Москва

1970, Ницца

1974, Ванкувер

1978, Хельсинки

1983, Варшава

1986, Беркли

1990, Киото

1994, Цюрих

1998, Берлин

2002, Пекин

2006, Мадрид

2010, Хайдарабад

2014, Сеул

2018, Рио-де-Жанейро

См. также 
 Список пленарных докладов на Европейских математических конгрессах

Примечания

Ссылки и литература 
 Официальный сайт Международного математического союза
 

Списки:Математика
История математики